Sociétal est le média de l’Institut de l’Entreprise dont l’objectif est d'analyser, pour les influenceurs et décideurs français, les enjeux économiques et sociétaux.

Dirigé par Aude de Castet, Sociétal est gouverné par un comité éditorial composé de praticiens des entreprises, de représentants des médias et d’experts académiques.

Historique 
La revue Sociétal est fondée en 1996 par Albert Merlin et résulte de la fusion de deux publications fondées par Bertrand de Jouvenel.

Reprise en 1999 par l'Institut de l'Entreprise, la revue a pour vocation d'analyser les enjeux économiques et sociaux français en rassemblant les réflexions d'universitaires, de chefs d’entreprise et de dirigeants politiques. 

Précédemment trimestrielle, elle devient annuelle en 2014 et change de formule. En 2019, Sociétal change de format avec des conférences en partenariat avec l’Association des journalistes, économistes et financiers et l’Académie des sciences morales et politiques et un dossier thématique mensuel proposant différentes contributions.

Sociétal consacre le dossier spécial de son édition 2016 à l'impact du numérique sur les modèles économiques, le marché du travail et l’emploi, le dialogue social, l’éducation et la formation.

Prises de position 
En 2017, la revue se positionne sur quatre thématiques qu'elle juge importante pour l'économie française au sujet des politiques publiques. Tout d'abord, elle affirme que la liberté, la propriété et le travail demeurent des valeurs fortes pour les Français, et que ces valeurs sont portées par les entreprises et les entrepreneurs. Ensuite, selon la revue, tout n'a pas encore été essayé pour réduire le chômage, il y a des leviers d'action qui n'ont pas encore été explorés. Puis, en donnant l'exemple de la Loi Travail, la revue estime que le dialogue social institutionnel n'est pas une solution pour tous les problèmes et qu'il se solde régulièrement par un immobilisme des parties prenantes. Enfin, la revue juge qu'il est possible de réformer la France, mais qu'il y faut de la méthode.

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
 Site officiel de la revue

Presse libérale
Presse trimestrielle en France
Revue française
Presse économique en France